Buie ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buie (Arkansas)
 Buie (Louisiana)
 Buie (North Carolina)

Personen:
 Buddy Buie († 2015), US-amerikanischer Songwriter, Musikproduzent und -verleger
 Marc William Buie (* 1958), US-amerikanischer Astronom

Sonstiges:
 (7553) Buie, ein Asteroid des Hauptgürtels

im NRHP gelistete Objekte:
 Buie Building, in Magnolia, Mississippi, ID-Nr. 84000040
 Buie House, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 83000948

Siehe auch:
 Buje